Крастин — фамилия. Известные носители:

 Крастин, Максим Эдуардович (1928—2009) — российский и советский деятель культуры, директор Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (1973—1989).
 Крастин, Иван Андреевич (1904—1936) — советский юрист, заместитель Генерального прокурора СССР (1936).